Ур — второй гипотетический суперконтинент в геологической истории Земли (после Ваальбары), образовавшийся 3 млрд лет назад в архейском эоне. Ур — самый старый континент на Земле, на полмиллиарда лет старше континента Арктика. Ур объединился с континентами Нуна и Атлантика около 1 млрд лет назад, сформировав суперконтинент Родиния. Ур оставался единым целым, пока не был разделён на части, когда суперконтинент Пангея распался на Лавразию и Гондвану.

Континенту Ур, возможно, предшествовал только один суперконтинент, Ваальбара, который предположительно существовал около 3,6—3,1 млрд лет назад.

Участки земной коры, которые составляли Ур, теперь входят в состав Африки, Австралии и Индии. В ранний период своего существования Ур, вероятно, был единственным континентом на Земле, и считается суперконтинентом, хотя он, вероятно, был меньше современной Австралии. В тот период, когда он был единственным континентом на Земле, все остальные части суши существовали в виде небольших гранитных островов и выступающих над поверхностью воды участков, таких как Кенорленд, которые не были достаточно большими, чтобы считаться континентами.

Хронология 
 3 млрд лет назад Ур формируется как единственный континент на Земле.
 2,8 млрд лет назад Ур становится частью крупного суперконтинента Кенорленд.
 2 млрд лет назад Ур становится частью крупного суперконтинента Колумбия.
 1 млрд лет назад Ур становится частью крупного суперконтинента Родиния.
 550 млн лет назад Ур становится частью крупного суперконтинента Паннотия.
 300 млн лет назад Ур становится частью крупного суперконтинента Пангея.
 208 млн лет назад Ур был разорван на части Лавразией и Гондваной.
 65 млн лет назад африканская часть Ура перешла в состав Индии.
 В настоящее время Ур является частью Австралии и Мадагаскара.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Древние континенты
Суперконтиненты
Архей